Rake puede referirse a:

Personas 

 Rake Yohn, fue un miembro de CKY Crew y actor estadounidense.
 The Rake of Rivera, un apodo de Giovanni Agnelli, quien fue un empresario italiano.

Lugares 

 Rake, una ciudad ubicada en el condado de Winnebago en el estado estadounidense de Iowa.
 Rake, un pequeño asentamiento remoto en Kostel, Eslovenia.

Música 

 The Rakes, fue una banda inglesa de rock indie.
 Rake, fue una banda estadounidense de art rock y noise rock.
 Rake, cantautor japonés.

Series de televisión 

 Rake, serie de televisión australiana emitida de 2010 a 2016.
 Rake, serie de televisión estadounidense adaptación de la serie australiana emitida en 2014.

Videojuegos 

 Rake, videojuego indie de 2015 de terror basado en el creepypasta homónimo.

Películas 

 The Rake, película estadounidense de terror de 2018 basada en el creepypasta homónimo.

Miscelánea 

 Receptor rake, es un receptor de telecomunicaciones diseñado para paliar los efectos de la dispersión multicamino en un enlace de comunicaciones móviles.